AST — аббревиатура, может означать:

 Абстрактное синтаксическое дерево ()
 Аспартатаминотрансфераза — эндогенный фермент из группы трансфераз.
 Обозначения нескольких временных зон:
 Atlantic Standard Time UTC−4:00
 Alaska Standard Time (обозначение AST до 1966 года), UTC−9:00
 Arabia Standard Time, UTC+3:00

См. также 
 АСТ